Hippomarathrum vulgare är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Röhling och Dc. Hippomarathrum vulgare ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
vulgare